F3 Masters 2010 — это 20-е по счёту соревнование в рамках этого престижного приза.

В 18-й раз соревнующихся принял у себя голландский автодром Зандворт. В 2010-м году гонка прошла 21 июня.

Впервые в истории соревнования приз завоевал пилот, уже ранее выигрывавший F3 Masters. Более того, Валттери Боттас сделал это второй год подряд.

Заявочнй лист

Результаты

Квалификация

Гонка

Ссылки 
 Masters of F3 2010: The line-up, gpupdate.net 
 Ф3: Боттас отстоял титул, auto-sport.ru 

Masters
Моторные виды спорта
Июнь 2010 года
2010